Арно́льд Ио́сифович Добржа́нский ( — , Наяк, США) — российский морской офицер, штабс-капитан по адмиралтейству. Участник Гражданской войны на стороне белых.

Биография 
Родился 25 июля 1892 года.

Штабс-капитан по адмиралтейству.

Во время Гражданской войны находился в Вооружённых силах Юга России. Эвакуировался с Русской армией Врангеля в Турцию.

Член Союза морских офицеров в Константинополе. Позже эмигрировал в США.

Умер 25 июля 1970 года в Наяке (штат Нью-Йорк). Похоронен на кладбище Новодивеевского монастыря.

Библиография 
 Волков С. В. Добржанский Арнольд Иосифович // Волков С. В. Офицеры флота и морского ведомства: Опыт мартиролога. — : Русский путь, 2004. — С. 147.

Ссылки 
 Арнольд Иосифович Добржанский  на неофициальном сайте Новодивеевского монастыря.

Офицеры Русского императорского флота
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Русские эмигранты первой волны в Турции
Русские эмигранты первой волны в США
Похороненные на кладбище Ново-Дивеево